Monte Rocchetta – monte dell'Appennino piacentino
 Monte Rocchetta – monte dell'Appennino sannita
 Monte Rocchetta – monte del Trentino

Pagine correlate 
 Rocchetta